Жира́ф может означать:
  — млекопитающее из отряда парнокопытных, семейства жирафовых, рода .
 Trachelophorus giraffa — вид жесткокрылых насекомых из семейства трубковёртов.
 Жираф — созвездие северного полушария.
 Giraffa (Джираффе) — богатый район (контрада) города Сиены, расположенный на северо-восток от площади дель Кампо. Традиционно в нём обитают маляры и художники.
 «Жираф» — стихотворение Николая Гумилёва (1907).
 «Жираф в огне» — картина испанского художника Сальвадора Дали, написанная в 1936-37 годах.
 «Белый жираф» (La giraffa bianca) — внесерийный рассказ писателя Э. Сальгари (1902).
 Жираф — фигура в добуцу сёги.
 «Жираф» — тип моноцикла с удлинённой рамой и цепной передачей.
 «Жираф» — издательство в Москве.